Barlo (Nederland), een buurtschap in de Nederlands gemeente Aalten in de Achterhoek
Barlo (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Bocholt in Noordrijn-Westfalen